Eugène Fiset (1871-1951), homme politique québécois ;
 Jean-Baptiste Romuald Fiset (1843-1917), médecin et homme politique canadien ;
 Louis-Philippe Fiset (1854-1934), homme politique québécois ;
 Marianne Fiset (née en 1978), soprano québécoise ;
 Stéphane Fiset (né en 1970), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Steve Fiset (1946-2015), chanteur et comédien québécois.